Ruiz Emigdio (1966. április 20. –) paraguayi nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: pénzügyi elemző. Teljes neve: Ruiz Roa Emigdio.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Paraguayi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 2004-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2010-ben vonult vissza.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra és Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. 2006-ban tartalék asszisztensként szerepelt.

A FIFA 2010. február 5-én kijelölte a (június 11. - július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehetnek a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kell megjelenniük. 2010. május 27-én a FIFA JB két játékvezetői hármast kivett a keretből, mert az erőnléti felméréseken nem volt megfelelő a teljesítményük, ebből az egyik hármas tagja volt Emigdio.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Jegyzetek

Források 

Paraguayi labdarúgó-játékvezetők
1966-ban született személyek
Élő személyek